Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Kristof Vliegen 68-7, 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Kevin Kim (primo turno)
 Tomáš Zíb (Campione)
 Edgardo Massa (primo turno)
 Michal Tabara (primo turno)

 Björn Phau (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (finale)
 Ivo Minář (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2005